Gretna kan syfta på:

 Gretna (djur) – ett släkte av fjärilar
 Mount Gretna Narrow Gauge Railway – en järnväg i Pennsylvania
 Gretna FC – en skotsk fotbollsklubb
 Gretna Green Way – en gata i Brentwood, Kalifornien. Känt i samband med mordet på Nicole Brown Simpson .

Geografi

Australien 

 Gretna (ort i Australien), Tasmanien, Central Highlands,

Kanada

 Gretna, Manitoba – en liten ort

Storbritannien 

 Gretna, Skottland, ort, Dumfries and Galloway, 
 Gretna Green – en by i Dumfries and Galloway

USA 

 Gretna, Florida, Gadsden County, 
 Gretna, Louisiana, huvudort i Jefferson Parish, 
 Gretna, Virginia, Pittsylvania County, 
 Gretna, Nebraska, Sarpy County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar